Fubini ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Fubini (1879–1943), italienischer Mathematiker
 Mario Fubini (1900–1977), italienischer Romanist, Französist und Literaturwissenschaftler
 Sergio Fubini (1928–2005), italienischer theoretischer Physiker
 Simone Fubini (1841–1898), italienischer Physiologe

Fubini steht für:

 (22495) Fubini, nach Guido Fubini benannter Asteroid

Siehe auch:
 Satz von Fubini